SF, est l'abréviation de : 
 San Francisco, une ville américaine,
 Sans fil, un terme se rapportant à la radiophonie,
 Schweizer Fernsehen, la société de télévision suisse alémanique,
 Science-fiction, un genre narratif,
 Selle français, race de chevaux de sport,
 Sforzando, une nuance musicale renforçant le son d'une note ou d'un accord,
 Sidi Fredj, une ville algérienne,
 Socialistisk Folkeparti, le parti socialiste populaire danois.
 Société financière, un terme dans la comptabilité nationale,
 SourceForge.net, une forge informatique
 Special Forces, les forces spéciales de l'armée américaine (aussi surnommés « bérets verts »),
 Star Fox, une série de jeux vidéo,
 Street Fighter, un jeu vidéo et une série,
 Suomi-Finland, le nom de la Finlande en finnois et en suédois,
 Salesforces, éditeur de logiciels américain,

SF est un code qui signifie :
 Afrique du Sud, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2
 Finlande, selon la liste des signes distinctifs en trafic international des véhicules automobiles (jusqu’en 1993)
 

Abréviation